Cattedrale del Buon Pastore, a San Sebastián
 Cattedrale del Buon Pastore, a Singapore